Hundeberg ist der Name folgender Erhebungen: 
 Hundeberg, 375,6 m, im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Hundeberg (Perleberg), 65,2 m, im Perleberger Ortsteil Groß Buchholz, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Hundeberg ist der Name folgender Orte:
 Hundeberg, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Grąbnica

Siehe auch:
 Hundsberg 
 Hundsburg 
 Hundisburg